Мария (Хетумиды) или Мария Хетумян:
 Мария (княгиня Ламброна) — жена князя Каркара Васила Пахлавуни
 Мария (принцесса Киликии) (? — после 1310) — принцесса Киликийского армянского царства.